Собака Баскервилей () — третья из четырёх повестей Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Также её экранизации и другие адаптации:

  — немецкий кинофильм 1914 года.
  — британский кинофильм 1921 года.
  — немецкий кинофильм 1929 года.
 Собака Баскервилей — британский кинофильм 1931 года.
  — немецкий кинофильм 1937 года.
 Собака Баскервилей — американский кинофильм 1939 года.
 Собака Баскервилей — британский кинофильм 1959 года.
 Собака Баскервилей — советский телеспектакль 1971 года.
  — американский телефильм 1972 года.
  — британский кинофильм 1978 года.
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей — советский телефильм 1981 года.
  — британский телесериал 1982 года.
 Собака Баскервилей — британский телефильм 1983 года.
 Собака Баскервилей — британский телефильм 1988 года.
 Собака Баскервилей — канадский телефильм 2000 года.
 Собака Баскервилей — британский телефильм 2002 года.

См. также 
 Собаки Баскервиля — эпизод (2012) британского телесериала «Шерлок».
 The Hound of the Baskervilles — рок-опера 2002 года.
 Список фильмов о Шерлоке Холмсе